Ванг
Некорректная транскрипция китайских фамилий 王 (Wáng) и 汪 (Wāng), МФА .
Известные носители — см. Ван (фамилия).

Географические места
 Ванг (Бавария)
 Ванг (Нижняя Австрия)
 Ванг (приток Пинга)
 Ванг (коммуна) — коммуна в фюльке Опланн в Норвегии.
 Ванг — река в Бутане